Schaubach heißen folgende geographische Objekte:
 Schaubach (Ach), kleines Nebengewässer der dort Waldzeller Ache genannten Ach (zum Inn) im Innviertel, Oberösterreich
 Schaubach (Erlauf), linker Zufluss der Erlauf bei Schauboden, Markt Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Schaubach (Gersprenz), linker Zufluss der Gersprenz nach Groß-Bieberau, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Schaubach ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schaubach (1800–1850), deutscher Alpinist
 Heinz Schaubach (1886–1970), deutscher Unternehmer und Porzellanhersteller
 Johann Andreas Schaubach (1766–1844), deutscher Architekt und Bauinspektor von Sachsen-Meiningen
 Johann Konrad Schaubach (1764–1849), deutscher Astronom und Gymnasialrektor

Siehe auch:
 Schaumbach